Milton Keynes steht für:

 Milton Keynes, Stadt in England
 Borough of Milton Keynes, Borough in England
 Milton Keynes North, Wahlkreis in England
 Milton Keynes South, Wahlkreis in England